Daucus herculeus är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlos Pau. Daucus herculeus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
herculeus